Лос Јескерос има више значења:

 Лос Јескерос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Јескерос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику